Александр Гревенс:
 Гревенс, Александр Григорьевич фон (? — 12.08.1833)
 Гревенс, Александр Карлович фон (? — ?) — лейтенант Российского Императорского флота.